NGC 4628 (другие обозначения — MCG -1-32-41, MK 1333, IRAS12398-0641, PGC 42681) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4628
Дева (созвездие)